Krišna může znamenat:
 Hare Krišna – hinduistické náboženské hnutí
 Kršna – hinduistické božstvo
 Krišna (řeka) – řeka ve státech Ándhrapradéš, Karnataka a Maháráštra v Indii
 Krišna (okres) – okres ve státě Ándhrapradéš v Indii